Урк:
 Урк — река во Франции.
 Урк — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Урк — город и муниципалитет в провинции Флеволанд, Нидерланды.
 Урк — канал между рекой Урк и Сеной.
  — станция Парижского метрополитена. 
 УРК — Украинское реестровое казачество.